Sparanophilus är ett släkte av ringmaskar. Sparanophilus ingår i familjen Glossoscolecidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gördelmaskar
Sparanophilus